Camnago – frazione di Lentate sul Seveso in provincia di Monza
Camnago Volta – quartiere di Como intitolata ad Alessandro Volta quale suo borgo natale
Camnago Faloppia – frazione di Faloppio in provincia di Como